Mink Car
Claudette Mink
That Touch of Mink

Ou ainda:
Baleia-de-Minke
 Vison - animal também conhecido como "mink"

Desambiguação